Csehország
 Sovolusky, település a Pardubicei járásban
 Sovolusky, Bochov településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Sovolusky, Chuderov településrésze az Ústí nad Labem-i járásban
 Sovolusky, Košík településrésze a Nymburki járásban